Топорище:
 Топорище — рукоятка топора
 Топорище (село) — село в Хорошевском районе Житомирской области Украины